Лонжи — фамилия. Известные носители:
 Лонжи, Жорж
 Лонжи, Рене